Broca oder de Broca ist der Familienname von:

 Alexis de Broca (1868–1948), französischer Maler
 George Broca (1849–1918), Erfinder der Broca-Rillenschiene
 Nicolas Broca (Künstlername Nic; 1932–1993), belgischer Comiczeichner
 Paul Broca (1824–1880), französischer Anthropologe und Arzt
 Philippe de Broca (1933–2004), französischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Broca-Aphasie
 Broca-Index
 Broca-Zentrum
 Broka
 Brocas